Рикардо Флорес Магон има више значења:

 Рикардо Флорес Магон, Лагуна Косли (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Рикардо Флорес Магон (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Рикардо Флорес Магон (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Рикардо Флорес Магон (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рикардо Флорес Магон (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рикардо Флорес Магон (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рикардо Флорес Магон (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рикардо Флорес Магон (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рикардо Флорес Магон (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рикардо Флорес Магон (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рикардо Флорес Магон (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рикардо Флорес Магон (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рикардо Флорес Магон (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рикардо Флорес Магон (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Рикардо Флорес Магон (Хенерал Симон Боливар), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Рикардо Флорес Магон, Ла Кесера (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Рикардо Флорес Магон (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рикардо Флорес Магон, Фраксион Сан Фелис (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Рикардо Флорес Магон (Тузамапан де Галеана), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Рикардо Флорес Магон (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Рикардо Флорес Магон (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Рикардо Флорес Магон (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Рикардо Флорес Магон, Ла Асеитуна (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Рикардо Флорес Магон (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Рикардо Флорес Магон (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Рикардо Флорес Магон (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Рикардо Флорес Магон (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Рикардо Флорес Магон, Бреча 18 Сур 82.4 и Сур 85.3 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Рикардо Флорес Магон (Тетла де ла Солидаридад), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Рикардо Флорес Магон (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Рикардо Флорес Магон (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Рикардо Флорес Магон (Гутијерез Замора), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Рикардо Флорес Магон (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Рикардо Флорес Магон (Мекатлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Рикардо Флорес Магон (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Рикардо Флорес Магон (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Рикардо Флорес Магон (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Рикардо Флорес Магон, Ла Сијенега (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Рикардо Флорес Магон (анархиста), мексички анархиста и активиста